Chalkodon () ist in der griechischen Mythologie

 Chalkodon (Sohn des Abas), König der Abanten auf Euboia
 Chalkodon (Genosse des Herakles), Kampfgenosse des Herakles gegen Elis
 Chalkodon (Freier der Hippodameia), ein Freier der Hippodameia
 Chalkodon (Koer), Kämpfer aus Kos, der Herakles verwundet
 Chalkodon (Sohn des Aigyptos), Bräutigam der Danaide Rhodia